Інститут збереження Ґетті (, GCI) — приватна міжнародна науково-дослідна установа, присвячена просуванню практики збереження шляхом створення і поширення знань, що відноситься до J. Paul Getty Trust, що розмішена на заході Лос-Анджелеса.

Інститут збереження Ґетті розташовано у Центрі Ґетті, також — на Віллі Ґетті. Почав роботу в 1985 році.

Інститут збереження Ґетті «служить спільноті збереження за допомогою наукових досліджень, освіти та підготовки кадрів, модельних проектів на місцях, а також поширення результатів своєї власної роботи і роботи інших» і «дотримується принципів, які спрямовують роботу Ґетті: обслуговування, філантропія, навчання, а також доступність» Інститут збереження Гетті проводить діяльність у напрямках збереження мистецтва та архітектурного збереження.

Інститут збереження Ґетті проводить наукові дослідження, пов'язані зі збереженням мистецтва, пропонує офіційні програми освіти та професійної підготовки, і опублікував ряд наукових книг. GCI підтримує проекти на місцях по всьому світу для збереження культурної спадщини.

Примітки 

Культура Лос-Анджелеса
Наукові установи США
Неприбуткові організації США
Навчальні заклади США
Культурна спадщина
Пасифік-Палісейдс
Брентвуд
Організації Лос-Анджелеса
Науково-дослідні установи